Monodellidae är en familj av kräftdjur. Monodellidae ingår i ordningen Thermosbaenacea, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Monodellidae 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Monodellidae